Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Tulsa 1986, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1986, ha avuto come vincitrice Lori McNeil che ha battuto in finale Beth Herr 6-0, 6-1.

Teste di serie 

 Larisa Neiland (secondo turno)
 Laura Gildemeister (secondo turno)
 Betsy Nagelsen (secondo turno)
 Lori McNeil (campionessa)

 Wendy White (quarti di finale)
 Mareen Louie-Harper (quarti di finale)
 Svetlana Černeva (primo turno)
 Janine Tremelling (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Tulsa 1986